Angelica oncosepala är en flockblommig växtart som beskrevs av Hand.-mazz. Angelica oncosepala ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
oncosepala